Parastictococcus är ett släkte av insekter. Parastictococcus ingår i familjen Stictococcidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlöss
Parastictococcus